Либерална странка се може односити:
 Либерална странка (Египат)
 Либерална странка (Исланд)
 Либерална странка (Шпанија)
 Либерална странка (Србија), историјска странка у Краљевини Србији, и раније у Кнежевини Србији
 Либерална странка 
 Либерална странка, бивша политичка странка у Хрватској
 Либерали (Данска), конзервативно-либерална политичка партија у Данској
 Либерали Србије, бивша политичка партија, која је постојала у Србији од 1990. до 2010.
 Либерална партија (Канада)
 Либерална партија (Уједињено Краљевство)
 Либерална партија Јужног Судана
 Либерална партија Црне Горе
 Либерали (Швајцарска)